Rapid Application Development
 Royal Academy of Dance
 Rad (Ras associated diabetes), proteïnes GTPases que pertanyen a la superfamília de les Ras.
 Rapid Application Development
 Fudbalski Klub Rad, club serbi de futbol de la ciutat de Belgrad.
 Rad., abreviació de Radiant (angle), angle que comprèn un arc de circumferència amb una longitud igual al radi de la circumferència.